APL steht für:
 (132524) APL, einen Asteroiden
 Abschlusspunkt Linientechnik, Endpunkt des Zugangsnetzes des Telefonnetzes
 Academia Paulista de Letras, die Literaturakademie des Bundesstaates São Paulo
 Advanced Physical Layer, Erweiterung von Ethernet 10BASE-1TL für Feldgeräte
 Afghan Premier League, höchste afghanische Fußball-Spielklasse der Herren
 altered peptide ligand, ein mittels Peptiddesign hergestelltes Peptid, das selektiv nur bestimmte T-Zellpopulationen beeinflusst
 Aktenplan, eine Schriftgutordnung
 American President Lines, APL (Reederei)
 APL (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 APL Automobil-Prüftechnik Landau GmbH, einen Entwicklungs- und Testdienstleister für die Automobilindustrie
 apl.de.ap, ein Musiker
 Applied Physics Laboratory, Forschungszentrum an der Johns Hopkins University
 Applied Physics Letters, eine Zeitschrift
 Aros Public License, eine Lizenz für das AROS Research Operating System, siehe AROS (Betriebssystem)
 Dateiendung verschiedener Anwendungen, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/A
 Promyelozytenleukämie, eine seltene Leukämieform
 Allgemeines Preußisches Landrecht

Apl. bzw. apl. steht für:
 eine außerplanmäßige Stelle im Öffentlichen Dienst, siehe z. B. „Lehrstuhl“

apl steht für:
 Sprache der Lipan nach ISO-639-3-Code

APL